Ditsch :
Georges Ditsch  (1829-1918), homme politique lorrain
Helmut Ditsch (né en 1962), peintre austro-argentin
 Ditsch, ou Lothrìnger ditsch, est également une des appellations locales du francique lorrain (langue du moyen-allemand occidental parlée en Lorraine).

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain